König-Albert-Turm ist der Name folgender Aussichtstürme in Sachsen:

 König-Albert-Turm (Kirchberg), abgegangener Aussichtsturm bei Kirchberg (Sachsen), Landkreis Zwickau
 König-Albert-Turm (Spiegelwald), bei Grünhain-Beierfeld, Erzgebirgskreis
 König-Albert-Turm (Weinböhla), in Weinböhla, Landkreis Meißen

Siehe auch:
 Albertturm
 Alberthöhe